Пышненко — фамилия. Известные носители: